Al-Mahdijja, arab. المهدية, fr. Mahdia/Mehdia:
 Al-Mahdijja – miasto w Algierii
 Al-Mahdijja – miasto w Maroku
 Al-Mahdijja – miasto w Tunezji
 Al-Mahdijja – gubernatorstwo w Tunezji

Zobacz też 
 Mahdia – miasto w Gujanie
 Port lotniczy Mahdia